Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, noto come XXXTentacion – rapper e cantante statunitense
 Théophile Onfroy – canottiere francese
 Valentin Onfroy – canottiere francese